Владислав Поповић може да се односи на:

 Владислав Поповић (правник) (1809-1856), правник, члан Друштва српске словесности
 Владислав Поповић (1930-1999), арехолог, академик САНУ